Die International Darts Open war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 2. bis zum 4. September 2016 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das siebte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2016 durchgeführt wird. Austragungsort war die Sachsen-Arena in Riesa.

Mensur Suljović löste den Vorjahressieger Michael Smith durch einen 6:5 legs-Finalsieg gegen Kim Huybrechts als amtierenden Titelverteidiger ab.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die International Darts Open 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, Stand: 22. Juni 2016, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Sieger vom UK Qualifier in Barnsley am 1. Juli 2016
 die acht Sieger vom European Qualifier am 1. September 2016
 vier Qualifikanten vom lokalen Qualifikationsturnier am 1. September 2016

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Kim Huybrechts
  Dave Chisnall
  Michael Smith
  Ian White
  Benito van de Pas
  Jelle Klaasen
  Mensur Suljović
  Robert Thornton
  Gerwyn Price
  Terry Jenkins
  Alan Norris
  Stephen Bunting
  Simon Whitlock
  Daryl Gurney,

UK Qualifier
  James Wilson
  Joe Cullen
  Jim Walker
  Andy Hamilton
  Michael Barnard
  James Richardson
  Jamie Caven
  Kyle Anderson
  Brendan Dolan
  Andy Boulton
  Kevin Painter
  Robbie Green
  Ryan Meikle
  Mark Frost
  Ricky Evans
  Devon Petersen
  Chris Dobey
  Darren Webster
  Steve West

European Qualifier
  Ronny Huybrechts
  Jeffrey de Graaf
  Jeffrey de Zwaan
  Jermaine Wattimena
  Krzysztof Ratajski
  Michael Rasztovits
  Vincent Kamphuis
  Yordi Meeuwisse

Lokale Qualifikanten
  Maik Langendorf
  René Eidams
  Max Hopp
  Dragutin Horvat
  Mike Holz

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 2. September 2016 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 traten die gesetzten Spieler ins Geschehen ein. Sie trafen auf die Sieger der 1. Runde. Die 2. Runde wurde am 3. September 2016, die restliche Endrunde am 4. September 2016 ausgetragen. Michael van Gerwen und Daryl Gurney traten in der Finalrunde nicht an, ihre Gegner erreichten kampflos das Achtelfinale.

Im Finale vergab Kim Huybrechts beim Stand von 5:5 insgesamt 7 Matchdarts, bevor Mensur Suljović seinen ersten Matchdart zum Sieg nutzte. Für Suljović  war es der erste Turniersieg bei der PDC.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2016
European Darts Tour 2016